

Peixes 
 Mesonauta festivus
 Mesonauta insignis

Ver também 
 Lista de peixes do Brasil

Desambiguações de animais